Schreder ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schreder (* 1970), deutscher Fernsehjournalist und Autor
 Ernst Schreder (1892–1941), deutscher Generalmajor der Wehrmacht
 Josef Schreder (1878–1948), österreichischer Politiker (CSP)
 Ingrid Tichy-Schreder (* 1941), österreichische Unternehmerin und Politikerin (ÖVP)
 Tim Schreder (* 1991), deutscher Moderator, Entertainer und Illusionist

Siehe auch:
 Schräder
 Schredder
 Schröder